Тланепантла има више значења:

 Тланепантла (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тланепантла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тланепантла (Тланепантла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику